Зої Салдана (;  19 червня 1978, Нью-Джерсі) — американська кіноакторка.
 Карлос Салдана (,  20 липня 1968) — бразильський режисер мультиплікаційних фільмів.

Див. також 
 1456 Салдана — астероїд головного поясу, відкритий 2 липня 1937 року.
 Салданья